Bítov, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
 Bítov, comune del distretto di Nový Jičín, nella regione di Moravia-Slesia